Sea Breeze – jednostka osadnicza w USA, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
 Sea Breeze – koktajl alkoholowy